José Manuel Caballero Bonald – poeta e scrittore spagnolo
 Louis de Bonald – politico, scrittore, filosofo, militare e sociologo francese
 Louis-Jacques-Maurice de Bonald – cardinale e arcivescovo cattolico francese